Николай Семёнович Ша́йжин (1879—1950) — российский учёный-этнограф, фольклорист, педагог.

Биография 
Родился в многодетной семье деревенского священника.

В 1895 году окончил Каргопольское духовное училище, в 1901 году — Олонецкую духовную семинарию, в 1905 году — Санкт-Петербургскую духовную академию. Одновременно с учёбой в духовной академии прослушал курс исторической географии, палеографии, источниковедения, нумизматики и других исторических дисциплин в Санкт-Петербургском археологическом институте. В 1905 году получил степень кандидата богословия.

В 1905—1908 годах преподавал теорию словесности, историю литературы и еврейского языка в Олонецкой духовной семинарии, а также географию и природоведения в Олонецком епархиальном женском училище. В 1908—1913 годах преподавал русский и церковнославянский язык, обличительное богословие и обличение раскола в Петрозаводском духовном училище. Избрался членом Олонецкого губернского статистического комитета. Летом 1909 г. был командирован Олонецким статкомитетом в поездку по Олонецкой губернии для сбора памятников древности. Избирался членом попечительского совета при Иоанно-Богословской церкви Олонецкой духовной семинарии и Александро-Свирского братства.

В 1913 году переехал в Вологду, где преподавал в духовной семинарии и женской гимназии. В 1918—1923 годах в звании профессора читал курс этнографии в Вологодском педагогическом институте.

В 1948 году за педагогическую деятельность награждён орденом Ленина.

Скончался в 1950 году. Похоронен в Вологде.

Библиография 
 Загадки, записанные в Нигижме, Пудож. уезда // Олонецкие губернские ведомости. 1903. № 113. С. 3.
 Затюремная приплачь в Негижме (По воре, осужденном на поселение в Сибирь) // Олонецкие губернские ведомости. 1903. № 48. С. 3.
 Пословицы и поговорки, записанные в с. Нигижме, Пудожского у. Олон. губ. // Олонецкие губернские ведомости. 1903. № 50. С. 3; № 51. С. 3.
 Шайжин Н. С. Современная народная песня-частушка / Н. С. Шайжин // Олонецкие губернские ведомости — 1903 — № 39, 41—42.
 Шайжин Н. С. Говор крестьян Нигижемской волости Пудожского уезда : фонетические особенности / Н. С. Шайжин // Олонецкие губернские ведомости — 1903 — № 126—136.
 Шайжин Н. С. Зависимость областного олонецкого наречия от наречия и говоров прибалтийских, прикамских и приволжских финнов в лексическом отношении / Н. С. Шайжин // Олонецкие губернские ведомости — 1903 — № 36—38.
 Досюльные песни. (Записаны в с. Негижме от крест. И. Ф. Митюшина) // Олонецкие губернские ведомости. 1904. № 3. С. 2; № 4. С. 2; № 5. С. 2; № 6. С. 2; № 7. С. 2; № 8. С. 2; № 9. С. 2 ‒ 3.
 Шайжин Н. С. Говор крестьян Нигижемской волости Пудожского уезда / Н. С. Шайжин // Олонецкие губернские ведомости — 1904 — № 126—128; 130—136.
 Шайжин Н. С. Плач вдовы по муже, убитом на Дальнем Востоке / Н. С. Шайжин // Олонецкие губернские ведомости. — 1905 — № 107, 108.
 Старая Пудога с XIV по XVIII век // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1906 год. Петрозаводск, 1906. С. 277—322.
 Шайжин Н. С. Олонецкие водопады Кивач, Пор-Порог и Гирвас в описаниях туристов / Н. С. Шайжин. — Петрозаводск, 1907. — 58 с.
 Шайжин Н. С. Олонецкое областное наречие и древнерусский
язык в лексическом отношении / Н. С. Шайжин // Памятная книжка Олонецкой губернии за 1907 год. — Петрозаводск, 1907. — С. 263—279.
 Семейный и общественный быт населения Олонецкого края по данным местного фольклора // Олонецкие губернские ведомости, 1908. № 25. С. 2; № 32. С. 2 — 3; № 45. С. 2; № 57. С. 1 — 2; № 97. С. 2.
 Шайжин Н. С. Из истории искусства нашего Севера : памятники искусства церковного в Олонецком крае / Н. С. Шайжин // Олонецкие епархиальные ведомости. — 1907 — № 5—7.
 Шайжин Н. Отхожие промыслы крестьян Олонецкой губернии в конце XVIII века / Н. Шайжин // Вестник Олонецкого губернского земства. — 1908. — No 18. — С. 20—21.
 Сказание о явлении и прославлении иконы Святителя и Чудотворца Николая Тагажмозерского // Олонецкие епархиальные ведомости. 1908. № 21. С. 483—485.
 Олонецкий край (По данным местного фольклора) // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1909 год. Петрозаводск, 1909. С. 192—229.
 Заонежские гуляй-кабаки 17 века // Олонецкая неделя. 1911. № 6. С. 4 — 5.
 Ценный исторический документ // Олонецкая неделя. 1911. № 3. С. 3 — 4.
 «Заточница Марфа». 1912 г.
 Шайжин Н. С. Из прошлого Олонецкого края : о колонизации края новгородцами / Н. С. Шайжин // Олонецка неделя — 1912 — № 7.
 Шайжин Н. С. Говоры Прионежья / Н. С. Шайжин // Север. — 1924. — № 2. — С. 128—134.

Примечания

Литература 
 Григорьев С. В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. — Петрозаводск, 1973
 Никифорова Л. А. Династия Шайжиных: священнослужители, просветители, педагоги // Православие в Карелии: Материалы 3-й региональной научной конференции, посвященной 780-летию крещения карелов / Отв. ред. В. М. Пивоев. Петрозаводск: Изд-во Карельского научного центра РАН, 2008. С 339—346.

Ссылки 
 Биографический словарь краеведов Олонецкой и Архангельской губерний. Шайжин Н. С.
 Краеведы Карелии в фольклористике (Н. С. Шайжин)
 Электронная библиотека Республики Карелия. Шайжин Николай Семёнович
 Трудовой список Н. С. Шайжина в Национальном музее Республики Карелия

Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Выпускники Санкт-Петербургского археологического института
Этнографы Российской империи
Фольклористы Российской империи
Педагоги Российской империи
Этнографы СССР
Фольклористы СССР
Краеведы Карелии
Преподаватели Вологодского педагогического университета
Похороненные в Вологде
Выпускники Олонецкой духовной семинарии
Преподаватели Олонецкой духовной семинарии